Kateřina Württemberská (21. února 1783 – 29. listopadu 1835) byla druhou manželkou Jérôma Bonaparta, který v letech 1807 až 1813 vládl jako vestfálský král.

Dětství 
Kateřina se narodila v Petrohradě v Ruském impériu jako dcera pozdějšího krále Fridricha I. Württemberského a Augusty Brunšvicko-Wolfenbüttelské. Když jí bylo pět let, matka zemřela a otec se oženil s matčinou sestřenicí Šarlotou Hannoverskou.

Sňatek a následný život 
Kateřina se 22. srpna 1807 na zámku ve Fontainebleau ve Francii provdala za Jérôma Bonaparta, jehož byla druhou manželkou. Sňatkem se stala královnou Vestfálska. Když bylo království po pádu napoleonské říše zrušeno, následovala svého manžela do exilu.

Kateřina měla s Jérômem tři děti:

 1. Jeroným Napoleon Karel Bonaparte (24. 8. 1814 Terst – 12. 5. 1847 Florencie), svobodný a bezdětný
 2. Matylda Bonaparte (27. 5. 1820 Terst – 2. 1. 1904 Paříž), princezna francouzská
 I. ⚭ 1840 Anatol Demidoff di San Donato (5. 4. 1813 Petrohrad – 29. 4. 1870 Paříž)
 II. ⚭ 1873 Claudius Marcel Popelin (2. 11. 1822 Paříž – 17. 5. 1892 tamtéž), básník a umělec
 3. Napoleon Jérôme Bonaparte (9. 9. 1822 Terst – 17. 3. 1891 Řím), politik, princ Napoléon, 3. princ z Montfortu, 1. hrabě z Meudonu a hrabě z Moncalieri, de facto hlava rodu Bonaparte
 ⚭ 1859 princezna Marie Klotilda Savojská (2. 3. 1843 Turín – 25. 6. 1911 Moncalieri)

Zemřela v Lausanne ve Švýcarsku 29. listopadu 1835.

Tituly a oslovení 
 21. února 1783–26. prosince 1805: Její jasnost vévodkyně Kateřina Württemberská
 26. prosince 1805–22. srpna 1807: Její královská Výsost princezna Kateřina Württemberská
 22. srpna 1807–26. října 1813: Její Veličenstvo královna Vestfálska
 26. října 1813–11. dubna 1814: Její císařská Výsost francouzská princezna Kateřina Napoléon
 11. dubna 1814–červenec 1816: Kateřina Bonaparte
 červenec 1816–29. listopadu 1835: Její královská Výsost princezna von Montfort

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bonapartové
Německé královny
Württemberské princezny
Württemberské vévodkyně
Lidé z Petrohradu
Narození v roce 1783
Narození 21. února
Narození v Petrohradu
Úmrtí v roce 1835
Úmrtí 29. listopadu
Úmrtí v Lausanne
Ženy